Alliance franco-polonaise peut désigner :
 Alliance franco-polonaise, une alliance conclue en 1524 entre le roi de France François  et le roi de Pologne Sigismond  ;
 Alliance franco-polonaise, une alliance militaire entre la Pologne et la France active entre 1921 et 1940.